Garfield: Caught in the Act — видеоигра в жанре платформер, разработанная студиями Point of View и Sega Interactive и изданная компанией Sega для игровых платформ Sega Game Gear и Mega Drive/Genesis и операционной системы Windows в  году. Основывается на мультфильмах и комиксах о приключениях кота Гарфилда.

Обзор игры 
Игра представляет собой платформер с боковым сайд-скроллингом и двухмерной графикой. Как и в большинстве игр жанра, в ней представлено несколько уровней-локаций. Персонаж перемещается по ним, уничтожая врагов и собирая полезные предметы; иногда нужно решать различные задачи и головоломки, чтобы пройти дальше. Основная задача в большинстве уровней — пройти их от начала до конца.

Враги в игре довольно многочисленны и индивидуальны для каждого уровня. Как правило, они не обладают значительным запасом здоровья. Против врагов Гарфилд использует специальные предметы (например, черепа, рыбьи скелеты, бомбы и другие), запас которых можно пополнять в ходе уровня. Куски пиццы пополняют здоровье, изображение персонажа даёт дополнительную жизнь, а плюшевые медведи служат «точками сохранения».

Оценки и мнения 
В основном игра получила средние оценки критиков. Журналы GamePro и Electronic Gaming Monthly оценили версию для Sega Genesis в 2,5 из 5 и 6 из 10 баллов, а информационный сайт All Game Guide — в 3 звезды из 5. Версии для Game Gear рецензенты из журнала GamePro выставили оценку 4 балла из 5.

Примечания 

Компьютерные игры 1995 года
Платформеры
Игры для Game Gear
Игры для Sega Genesis/Mega Drive
Игры для Windows
Компьютерные игры, разработанные в США
Компьютерные игры по мотивам мультфильмов
Компьютерные игры по мотивам мультсериалов
Компьютерные игры по мотивам комиксов
Гарфилд
Компьютерные игры, разработанные Appaloosa Interactive
Компьютерные игры, изданные Sega
Компьютерные игры, разработанные Point of View